Wolfenhausen ist:

 ein Ortsteil der Gemeinde Neustetten im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg, siehe Wolfenhausen (Neustetten)
 ein Ortsteil der Gemeinde Weilmünster im Landkreis Limburg-Weilburg in Hessen, siehe Wolfenhausen (Weilmünster)